Це неповний список озер Болгарії.